

Geografia 
 Giappone
 Chiyoda (Gunma) – città della prefettura di Gunma
 Chiyoda (Tokyo) – quartiere speciale di Tokyo

Navi 
 Chiyoda (incrociatore) – incrociatore protetto unico della sua classe, varato nel 1890 e radiato nel 1927.
 Chiyoda (portaerei) – portaerei della classe Chitose, varata nel 1937 e affondata nel 1944 durante la battaglia del golfo di Leyte.
 JDS Chiyoda (AS-405) – nave soccorso sommergibili, varata nel 1985.